Marko Jevtović (; * 5. Januar 1987 in Belgrad, SR Serbien, SFR Jugoslawien) ist ein serbischer Tischtennisspieler. Er wurde 2010 Europameister im Mixed.

Werdegang 
2004 begann Marko Jevtović mit internationalen Auftritten bei den ITTF-PRO Tour-Turnieren. Seit 2007 wurde er für alle sechs Weltmeisterschaften (bis 2012) nominiert, kam dabei aber nie in die Nähe von Medaillenrängen. Daneben nahm er an mehreren Europameisterschaften teil. Hier erreichte er 2009 im Doppel mit Zolt Pete das Viertelfinale. 2010 wurde er im Mixedwettbewerb zusammen mit Melek Hu (Türkei) Europameister.

2012 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Seit 2005 spielte Marko Jevtović für verschiedene deutsche Vereine. 2005 wechselte er von STK Crvena Zrezda-Belgrad zum Regionalligisten TTC Karlsruhe-Neureut. Ein Jahr später schloss er sich dem TTC Grünweiß Bad Hamm, 2007 wurde er von DJK Germania Holthausen für die 2. Bundesliga Nord verpflichtet. Am Ende der Saison 2007/08 kam er zum FC Tegernheim in die 2. Bundesliga Süd. Hier wurde die Mannschaft 2010 Meister, verzichtete jedoch auf den Aufstieg in die 1. BL. Daraufhin verließ er Deutschland Richtung Frankreich.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 29. Oktober 2012)
  (abgerufen am 30. Oktober 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Serbien)
Tischtennisspieler (TTC Karlsruhe-Neureut)
Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Tischtennisspieler (TTC Ruhrstadt Herne)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Serbien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Universiadeteilnehmer (Serbien)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2009
Jugoslawe
Serbe
Geboren 1987
Mann